Дежнёв — фамилия

 Дежнёв, Семён Иванович (ок. 1605−1673) — русский мореход, землепроходец, путешественник
псевдоним
 Николай Дежнев (наст. фам. Попов; 1946) — российский писатель
судно
 «Дежнёв» (1939−1970) — ледокольный пароход, 27 августа 1942 года участвовал в отражении нападения на Диксон тяжелого крейсера «Адмирал Шеер»

См. также 
 Семён Дежнёв (значения)
 Мыс Дежнёва
 Проезд Дежнёва
 Премия имени С. И. Дежнёва